Джорджия Бординьон (, род. 24 мая 1987, Галларате, Италия) — итальянская тяжелоатлетка, серебреный призер Олимпийских игр 2020 в Токио, трёхратный призёр чемпионатов Европы, многократная чемпионка Италии.

Биография 
Заниматься тяжёлой атлетикой Бординьон начала в клубе Linea e Salute. В 2004 году Джорджия приняла участие в юниорском чемпионате Европы, где стала лишь 16-й. Долгое время молодая спортсменка не могла показать высокий результат на юниорских соревнованиях. Своего первого успеха в карьере Бординьон добилась в 2010 году, когда стала бронзовым призёром молодёжного первенстве Европы.

На взрослых чемпионатах мира Бординьон дебютировала в 2010 году в турецкой Анталье. Молодая спортсменка выступала в категории до 58 кг и заняла лишь 23-е место, установив при этом новый личный рекорд (181 кг). Спустя год на первенстве в Париже Джорджия по сумме двух упражнений показала аналогичный результат и заняла 24-е место.

С 2013 года Бординьон стала выступать в категории до 63 кг. Первая победа в новой категории была добыта в марте 2013 года, когда Джорджия стала чемпионкой Италии. С этого момента Бординьон неизменно становилась чемпионкой национального первенства. На международной арене свою первую медаль итальянская тяжелоатлетка заработала в 2015 году, став бронзовым призёром чемпионата Европы в Тбилиси. В 2016 году Бординьон повторила свой успех, завоевав бронзу на первенстве в норвежском Фёрде. Именно по результатам этого чемпионата национальный олимпийский комитет смог получить единственную олимпийскую лицензию в женской части соревнований.

4 июля 2016 года было объявлено, что Бординьон включена в состав сборной для участия в Олимпийских играх, при этом ей удалось выиграть конкуренцию за место в составе у титулованной Дженни Пальяро. По ходу соревнований Джорджия не смогла составить конкуренцию лидерам в весовой категории до 63 кг, однако подняв по сумме упражнений 217 кг, итальянская спортсменка заняла высокое 6-е место.

В 2019 году на чемпионате Европы, итальянка в весовой категории до 64 кг успешно провела упражнение рывок, завоевав малую бронзовую медаль (101 кг), однако во втором упражнение она смогла взять только первоначальный вес. В итоге осталась за чертой призёров чемпионата.

27 июля Джорджия представляла Италию на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 64 кг. Спортсменка показала результат 232 кг (128 в толчке и 104 в рывке). Тяжелоатлетка завоевала серебряную медаль. В борьбе за золотую медаль итальянка уступила Мод Шаррон из Канады.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики
 Профиль на сайте IWRP

Тяжелоатлеты Италии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года